A szegregáció (elkülönülés) a következőket jelentheti:
 Földrajzi elkülönülés, egy adott terület két vagy több populációja elkülönülve él
 Mendel-féle szegregáció (hasadás), genetikai törvény
 Nemi szegregáció férfiak és nők között
 Iskolai szegregáció, különböző származású, szociális hátterű, vallású, anyanyelvű diákok elkülönített oktatása
 Faji szegregáció, emberek elkülönülése különböző csoportokba a fizikai kinézet alapján
 Vallási szegregáció